Voetbal
 Vierde klasse 1956-57 (voetbal België)
 Vierde klasse 1956-57 (Nederlands amateurvoetbal)
 Vierde klasse 1956-57 (voetbal Duitsland)
 Vierde klasse 1956-57 (voetbal Frankrijk)
 Vierde klasse 1956-57 (voetbal Groot-Brittannië)

Andere sporten
 Vierde klasse 1956-57 (hockey)
 Vierde klasse 1956-57 (korfbal)